Florian Krumbacher (ur. 26 kwietnia 1983) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant SC Oberstdorf, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (2001).

1 lutego 2001 w Karpaczu zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w drużynie, w której wystąpił wraz z Jörgiem Ritzerfeldem, Markusem Winterhalterem i Maximilianem Mechlerem. Niemcy przegrali wówczas ze skoczkami z Finlandii i Austrii.

Ponadto startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najwyższe miejsce w pojedynczych zawodach zajął w sezonie 2001/2002 w Ishpeming, gdzie był dziewiąty. W klasyfikacji generalnej był natomiast 146.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983